Ludwig Heimrath Jr. – kanadyjski kierowca wyścigowy
 Tadeusz Heimrath – polski lekarz ginekolog położnik, profesor, nauczyciel akademicki